

Astronomia 
  LMi – abbreviazione della costellazione del Leone Minore

Codici 
 LMI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lumi (Papua Nuova Guinea)

Telecomunicazioni
 Local Management Interface – in Frame-relay, l'interfaccia di comunicazione tra un router IP e il primo switch frame-relay a cui sia connesso.